Form es una etiqueta de HTML que representa un formulario. En este formulario se agregan los diferentes campos de entrada de datos o de confirmación, así como los botones, que como mínimo ha de haber uno, el de envío. También pueden agregarse más botones como el de Restablecer que pone el formulario en blanco.

Los formularios en su envío mediante el atributo action envían los datos del formulario a una secuencia de comandos CGI, PHP, o bien ISAPI.

Los datos se envían de diferentes maneras, pero existen dos maneras de envío bien diferenciadas: el POST y el GET. Cabe destacar que también puede ser enviado por JavaScript, lo que ofrece mayor flexibilidad sobre el paso de datos sobre el lado del cliente, que puedes ver en algunas páginas por ejemplo la de Gmail en la página de registro se ve el uso de JavaScript+AJAX que no hace falta cargar otra página confirmando/validando los datos. 

Los datos personales como el DNI, etc., han de ser cifrados para que no sean observados por personas ajenas, y se suele usar cifrado o la capa de seguridad SSL.

El icono del candado en el navegador o el inicio de la dirección en https hace referencia a una página segura.

DTD de <Form> 

<!ELEMENT FORM - - (%block;|SCRIPT)+ -(FORM) -- interactive form -->
<!ATTLIST FORM
  %attrs;                              -- %coreattrs, %i18n, %events --
  action      %URI;          #REQUIRED -- server-side form handler --
  method      (GET|POST)     GET       -- HTTP method used to submit the form--
  enctype     %ContentType;  "application/x-www-form-urlencoded"
  accept      %ContentTypes; #IMPLIED  -- list of MIME types for file upload --
  name        CDATA          #IMPLIED  -- name of form for scripting --
  onsubmit    %Script;       #IMPLIED  -- the form was submitted --
  onreset     %Script;       #IMPLIED  -- the form was reset --
  accept-charset %Charsets;  #IMPLIED  -- list of supported charsets --
  >

Elementos que forman parte de FORM 

input: es la interfaz que sirve de entrada de datos al formulario:
dentro de input tenemos:
hidden: es un campo de texto que contiene datos pero no es visible en el navegador.
password: el campo de contraseña sirve para tal cosa, pero el texto se cambia por asteriscos (*).
reset: limpia el formulario por si tuvieron algún error o quieren introducir valores nuevos.
submit: envía los datos del formulario.
Ejemplo:

<input name="q" type="text">

<input name="buscar" type="submit">

Elementos HTML